Kanal ist der Familienname folgender Personen:
 Derman Kanal (* 1965), deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer
 Jerzy Kanal (1921–2015), Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Berlin

Kanal (von lateinisch canalis ‚Rinne‘) steht für:

 Kanal (Wasserbau), ein künstlich errichteter offener Wasserlauf oder Wasserverkehrsweg
 Kanalisation, Abwasserkanal für Oberflächen- und Nutzwässer
 Meerenge, eine natürliche Wasserstraße
 Kanal (Informationstheorie), Übertragungsweg für Information
 Funkkanal, festgelegter Frequenzbereich für Sender (Rundfunk, Fernsehen, Amateurfunk usw.)
 Kabelkanal, ein Schacht zur Unterbringung von Kabeln
 Tonspur, eine von mehreren zeitgleich entstehenden analogen Tonaufnahmen derselben Schallquelle
 YouTube#YouTube-Kanal, persönlicher Bereich in YouTube
 Kanal (Anatomie), eine röhrenförmige Verbindung (z. B. der Zentralkanal im Rückenmark)
 Ionenkanal, eine Verbindung durch eine biologische Membran hindurch
 Zerfallskanal, eine von mehreren Möglichkeiten spontaner Umwandlung eines physikalischen Systems
 ein Bereich der Ladungsträger beim Isolierschicht-Feldeffekttransistor
 eine Ableitung bei Elektrokardiografen, siehe Elektrokardiogramm#Ableitungen
 ein Wertebereich der Impulshöhe bei bestimmten elektronischen Messmethoden, siehe Vielkanalanalysator

Kanal, Eigennamen:

geographische Objekte:
 Ärmelkanal (umgangssprachlich „der Kanal“), Meerenge zwischen Großbritannien und Frankreich
 Kanal ob Soči, Gemeinde im Sočatal, Slowenien
 Kanal (Wagenplatz) in Berlin

Werktitel:
 Der Kanal, polnischer Film von 1957

Siehe auch:
 Kanalisierung
 Vertriebskanal
 Canal, Channel